Самодур — людина, яка діє за власною примхою, поводиться свавільно, не зважаючи на інших.; також прізвище.

Відомі носії 

 Самодур Семен Соломонович (1911—1991) — радянський актор і режисер театру ляльок.

Інші значення 

 «Самодур» — п'єса І. Ф. Горбунова 1868 року.